Розвал — фамилия.
 Розвал, Сергей Яковлевич (ок. 1897—1964) — русский советский журналист и писатель.
 Розвал, Яков Борисович (1932—2015) — советский, российский инженер, главный конструктор Всесоюзного научно-исследовательского института телевидения и радиовещания.